Kassa kan syfta på:
 Kassa – uttryck inom bokföring
 Kassaapparat – en maskin som ofta används i butiker till att räkna samman priset på varor och förvara en kassa
 Košice, ort i Slovakien, ungerskspråkigt namn på orten är Kassa
 Kassa, Pajala kommun, ort i Norrbottens län, Sverige